Francesc Busquets i Burguera (Barcelona, 1959), mestre català creador del programa Clic.
 Francesc Busquets i Mitjans (Valldoreix, 1672 - Viena, 1734), militar austriacista català.